Westhagemann ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Westhagemann (* 1957), deutscher Manager und Politiker (parteilos)
 Volker Westhagemann (* 1964), deutscher Sprinter